

Toponyme 

 , comté de Mendocino, Californie, États-Unis d'Amérique ;
 , comté de Northumberland, Angleterre ;
 Ingram, comté d'Allegheny, Pennsylvanie, États-Unis d'Amérique ;
 Ingram, comté de Kerr, Texas, États-Unis d'Amérique ;
 , Comté de Rusk, Wisconsin, États-Unis d'Amérique ;
 Ingram's Hall, une maison dans Shrewsbury School.

Patronyme 

 Ingram (Francs) ;
 , membre du parti national écossais ;
 , membre du parti travailliste britannique ;
 Andrew B. Ingram (1851-1934), homme politique canadien en Ontario ;
  (William A. « Bill » Ingram) (1898-1943), joueur et entraineur américain de football américain ;
 Brandon Ingram (1997), basketteur américain ;
 Sir Bruce Ingram, éditeur de The Illustrated London News ;
 Charles Ingram (acteur) ;
 Charles Ingram, joueur de la version anglaise de « qui veut gagner des millions » soupçonné de tricherie ;
 , DJ américain ;
 , auteur américaine de livre pour enfant ;
  (1983), joueur de football américain ;
  (1985), joueur de cricket ;
  (1969), producteur et gérant de théâtre ;
 Collingwood Ingram (1880-1981), ornithologue et jardinier ;
  (1934), DJ américain ;
 , chanteur anglais de death metal ;
 , explorateur anglais du  ;
 David Ingram (1941), botaniste britannique ;
  (1948-2005), musicien ;
 Davina Ingrams (1938-2008), championne paralympique ;
  (1884-1966), homme politique américain ;
  (1910-1973), joueur irlandais de cricket ;
  (1940), historien anglo-canadien ;
 Edward Maurice Berkeley Ingram (1890-1941), diplomate britannique ;
  (1931-1995), milliardaire américain ;
 Eunice Ingram, médecin ;
  (1907-1985), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Geoffrey Ingram Taylor (1886-1975), mathématicien et physicien britannique ;
  (1889-1961), soldat australien ayant reçu la « Victoria Cross » ;
 Gordon Ingram (Gordon B. Ingram), ingénieur américain ayant créé des pistolets mitrailleurs (Ingram M10, Ingram M11) ;
 Henry Ingram, 7 vicomte d'Irvine (1691-1761), propriétaire terrien et homme politique anglais ;
 , (1811-1860), fondateur du journal The London Illustrated News ;
 Herbert Ingram (2e Baronet) (1875-1958)
 Herbert Ingram (3e Baronet) (1912-1980) ;
 Herbert Ingram (4e Baronet) (Sir James Herbert Charles Ingram, 4th Baronet) (1966) ;
  (1933), joueur et entraineur américain de football américain ;
  (1929-2007), directeur de la Dragon School à Oxford ;
  (1936), pilote de NASCAR ;
  (1902-1969), acteur américain ;
  (1970), chanteur, producteur et compositeur de country américain ;
 , président du Trinity college d'Oxford ;
 James Ingram (1952-2019), chanteur de soul américain;
 James Ingram (économiste), économiste, sociologue ;
 James Ingram (écrivain), écrivain ;
 James Ingram Merrill (1926-1995), poète américain ;
 , miss New-Jersey en 2004, Women's March on Washington;
 , producteur et compositeur de musique chrétienne ;
 Jay Ingram (1945), animateur de télévision, vulgarisateur scientifique et écrivain canadien ;
 , journaliste écossaise ;
 Joe McCoy Ingram (Joel McCoy Ingram) (1931) ;
  (1565-1594), un jésuite anglais et martyr ;
 John Ingram (1721-?), graveur britannique ;
  (1929-), homme politique américain ;
 John Ingram (1977-), pilote de moto ;
  (1889-2003), centenaire américain ;
 John Kells Ingram (1823-1907), poète irlandais ;
  (1894-1957), joueur professionnel de hockey sur glace ;
  (1842-1916), biographe britannique ;
  (1929), homme politique américain,  ;
 , président du Chicago, Rock Island and Pacific Railroad entre 1971 et 1974 ;
 Jonas Howard Ingram (1886-1952), amiral de l'US Navy ;
 Kathleen Barry Ingram ;
  (1965), joueur de cricket anglais ;
  (1937-2007) chanteur-compositeur de R&B américain ;
  (1968), réalisateur canadien ;
 Margaret Emily Ingram (1915), violoniste canadienne ;
  (1965), joueur de football américain ;
  (1989) joueur de football américain ;
  (1935), milliardaire américain ;
  (1985), nageuse néo-zélandaise ;
 Moses Ingram (1993), actrice américaine ;
  (1964-1995) a été exécuté à Georgia avec la chaise électrique ;
 Orrin H. Ingram I (Orrin Henry Ingram), fondateur de l'entreprise  ;
 Orrin H. Ingram II ;
 Orrin H. Ingram III ;
  (1887-1917), marin décoré de la medal of honor à titre posthume ;
 , homme politique américain accusé de viol par sa fille ;
  (1978), joueur de cricket néo-zélandais ;
  (1974), joueur anglais de football ;
 Rex Ingram (réalisateur) (1892-1950), réalisateur irlandais ;
 Rex Ingram (acteur) (1895-1969), acteur américain ;
 Richard Ingrams (1937), journaliste cofondateur du magazine Private Eye ;
  (1945), marin décoré de la medal of honor ;
  (1900-?), boxeur sud-africain ;
 Sheila Ingram (1957-2020), athlète américaine spécialiste du 400 mètres ;
 Tom Ingram (Elektronic) ;
 Tom Ingram (Management) ;
 Tom Ingram (CISCO) ;
  (1614-1672), homme politique anglais ;
  (um 1790), joueur de cricket anglais ;
 Thomas Ingram (Physicien) ;
 Thomas Allan Ingram, écrivain ;
  (1946-1996), journaliste britannique ;
 Vernon Ingram (1924-2006), professeur de biologie au MIT ;
 , joueur de batterie américain ;
  (1847-1924), gérant du The Illustrated London News et homme politique britannique ;
  (1855-1913), peintre écossais.

Prénoms 
Ingram est un prénom notamment porté par :
  (1840-1914), écrivain ;
  (1856-1936), journaliste et poète américain ;
  (†1627), assassin de Christopher Marlowe ;
  (1949), écrivain, psychologue et psychothérapeute ;
  (1883-1961), gouverneur d'Hawaï ;
 Ingram Marshall (1942-2022), compositeur américain ;
 Ingram Olkin (1924), professeur de statistique à l'université de Stanford ;
 Ingram Schulze-Neick, médecin ;
 Sir Ingram de Umfraville, noble écossais durant les guerres d'indépendance de l'Écosse ;
  (1944), gagnant de Who Wants to Be a Millionaire?.

Organisations 
 , une entreprise américaine familialle. Elle possède entre autres les filiales suivantes :
 , une entreprise de navigation fluviale ;
 Ingram Micro, distributeur de produits technologique ;
 , un grossiste de livre ;
 Ingram MAC, entreprise d'armemement militaire ;
 , distributeur américain de DVD, livre-audio et jeux vidéo.

Objets 
 Ingram modèle 6, pistolet-mitrailleur inventé par Gordon Ingram en 1949.
 Ingram MAC-10, un pistolet mitrailleur.
 Ingram MAC-11, un pistolet mitrailleur.
 Captain John Ingram, une espèce de roses.
 AV-98 Ingram, une robot dans le fictif univers Patlabor.
 Ingram Icterometer, instrument de chirurgie pour le traitement de la jaunisse.
 (6285) Ingram, un astéroïde.

Titre 

 , un album du chanteur du même nom.

Bateau 
 , frégate d'escorte de navires marchands durant la Seconde Guerre mondiale.

Divers 
 Ingram Parabel est une idée de James Ingram pour illustrer les effets sociologiques et politiques du commerce libre et le protectionnisme.
 Méthode Ingram un traitement médical contre les maladies de la peau, particulièrement contre le psoriasis.
 , prix américain de littérature pour enfant.

Voir aussi 
 Ingrams
 Ingram Baronets

Patronyme anglais
Homonymie de localités aux États-Unis
Homonymie de bateaux